Дже́нни Блонг () — американская  театра, телевидения и кино.

Биография 
Дженни Блонг окончила Студию Уильяма Эспера в Нью-Йорке.

Снимается в кино, работает как на телевидении, так и в театре. Она была приглашённой звездой в различных телесериалах, включая такие шоу как «Большая любовь», «Настоящая кровь», «Остаться в живых», «Столик в углу» и «Грань». Она также сыграла небольшие роли в фильмах «Плакса», «200 сигарет», «Симона» и «В поисках Аманды».

С 2006 года Блонг замужем за актёром Джоном Ливингстоном</small>, есть дочь — Скарлетт Блонг.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США